Ayla significa halo o aurèola en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones notables amb el nom Ayla inclouen:
 Ayla Aksu - jugadora de tennis turca
 Ayla Erduran - violinista turca